Grand Prix San Marino 1997 (oryg. Gran Premio di San Marino) – czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 27 kwietnia 1997, po raz 17. na torze Imola.

17. Grand Prix San Marino, 17. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

San Marino
1997
1997 we Włoszech